Frai peut signifier :

 l'usure physique d'une pièce de monnaie ;
 l'acte de fécondation chez les poissons, les amphibiens et certains invertébrés. Désigne couramment et sans distinction l'époque où cette fécondation a lieu, les œufs ainsi fécondés, et les très jeunes alevins issus de ces œufs.